Alarik I (370-410) een Visigotische leider, koning van de Visigoten (395-410)
Alarik II (overleden 507), koning van de Visigoten